Ofuscación puede hacer referencia a:
Ofuscación, en computación se refiere al acto deliberado de realizar un cambio en el código fuente de un programa informático o código máquina con el fin de que no sea fácil de entender o leer.  
Ofuscación SQL, uno de los principales métodos utilizado por los hackers para acceder a bases de datos. 
Ofuscación de datos, proceso de ocultar elementos de datos en un almacenamiento informático. 
Ofuscación, ofuscamiento, turbación que padece la vista por un reflejo de luz que en los ojos u oscuridad de la razón, que confunde las ideas.